Никола́й Васи́льевич Попо́в () — российский финансист, банкир, основатель и руководитель банка «Хлынов», почётный гражданин города Кирова.

Биография 
Родился 10 декабря 1924 года в деревне Первое Зверево (ныне — в  Кировской области). Окончил 9 классов школы.

Великая Отечественная война 
29 августа 1942 года в 17 лет был призван в Красную армию Санчурским РВК, Кировской области. Служил помощником командира стрелкового взвода запасного полка 34-й стрелковой дивизии по подготовке младшего командного состава для фронта (п. Вишкиль Котельничского района), старший сержант.

В Действующей армии с сентября 1942 года. В 1944 году — в боях Великой Отечественной войны: участвовал в освобождении Прибалтики, Польши. Участник Инстербургско-Кёнигсбергской операции. 13 января 1945 года во время боя в Восточной Пруссии был ранен. Приказом командира 1191-го стрелкового Выборгского полка 358-й стрелковой Ленинградской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 3-го Белорусского фронта награждён медалью «За отвагу». День Победы 9 мая 1945 года встретил в госпитале. Демобилизован 29 июля 1945 года.

Профессиональная деятельность 
С 29 сентября 1945 года работал кредитным инспектором отделения Государственного банка СССР в селе Корляки (Санчурский район Кировской области). С 1952 года — управляющий Корляковским, затем — Молотовским и Санчурским отделениями Госбанка. С 1960 года работал в Кировской областной конторе Госбанка СССР.

С 1984 года — управляющий Кировской областной конторой Стройбанка СССР. С 1987 года — начальник Кировского областного управления Промстройбанка СССР.

Банк «Хлынов» 
После выхода на пенсию в 1990 году основал первый в Кировской области коммерческий банк — «Кировский кооперативный банк», в 1992 году перерегистрированный в Коммерческий банк «Хлынов».

Возглавляя банк «Хлынов», активно занимался меценатством — материально поддерживал храмы в Кирове и в селе Корляки. За многолетнюю поддержку вятской культуры и просвещения в 2007 году стал лауреатом премии «Вятский горожанин».

Скончался 27 ноября 2019 года. Церемония прощания состоялась 30 ноября 2019 года в Вятской филармонии.

Награды и признание 

 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Орден Славы III степени  (6.11.1947)
 Орден Почёта (16.6.2010)
 Медаль «За отвагу» (СССР)(22.1.1945)

 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль Жукова (1994)
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

 Заслуженный экономист РСФСР
 Почётные знаки:
 Вятской торгово-промышленной палаты (2009)
 Кировской области «За заслуги перед Кировской областью» (17.3.2010)
 города Киров «За заслуги перед городом»
 Почётный гражданин города Кирова (25.8.2010) — за многолетний добросовестный труд, плодотворную общественную и благотворительную деятельность, большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Кирова и особые заслуги в становлении и укреплении банковской системы
 орден преподобного Сергия Радонежского
 орден Ассоциации российских банков «За заслуги перед банковским сообществом» I и II степени
 Лауреат премии «Вятский горожанин» 2006 года
 Почётная грамота Ассоциации региональных банков России (2005) — за высокий профессионализм в организации и развитии банковского дела
 К 90-летию Н. В. Попова снят документальный фильм «Николай Попов. Монологи», выпущена книга «Николай Попов. Фронтовик. Основатель банка „Хлынов“. Меценат».

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Почётные граждане Кирова